Сан Андрес Тенехапан има више значења:

 Општина Сан Андрес Тенехапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Андрес Тенехапан (Сан Андрес Тенехапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику